A Copa CAF de 1993 foi à segunda temporada do torneio para os vice-campeões das ligas nacionais de cada país africano. Foi vencido por Stella da , na vitória final de duas partidas contra o Simba da .

Clubes Classificados

Rodada preliminar

|}

Primeira Rodada

|}

Oitavas de finais

|}

Quartas de finais

|}

Semifinal

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas
 - rsssf.com

Copa da CAF
1993 no futebol